Cette page contient les pages d'homonymie de Alizard et Allizard.

Patronymes 

 Adolphe-Joseph-Louis Alizard (1814-1850), baryton-basse français
 Antoine-Julien Alizard (1827-1912), peintre français
 Gustave Alizard, directeur de la banque de la Martinique de 1900 à 1920 
 Jean-Baptiste Alizard (), peintre français
 Joseph-Paul Alizard (1867-1948), peintre français

 Pascal Allizard (1962), homme politique français.

Géologie  
Alizard peut aussi désigner :
 Alizard, marnes calcaires présentes sur la butte de Montmélian

Référence